

Toponyme

Australie 
 Fairfield, nom de plusieurs localités
 Ville de Fairfield, une zone d'administration locale de Nouvelle-Galles du Sud

Canada 
 Fairfield, communauté de l'Île-du-Prince-Édouard ;
 Fairfield, village du Nouveau-Brunswick.

États-Unis 
 Fairfield (Alabama) ;
 Fairfield (Californie) ;
 Fairfield (Connecticut) ;
 Fairfield (Idaho), siège du comté de Camas ;
 Fairfield (Illinois) ;
 Fairfield (Iowa) ;
 Fairfield (Kentucky) ;
 Fairfield (Maine) ;
 Fairfield (Montana) ;
 Fairfield (Nebraska) ;
 Fairfield, ville située dans l’État de New York ;
 Fairfield (Ohio) ;
 Fairfield (Oklahoma) ;
 Fairfield (Pennsylvanie) ;
 Fairfield (Texas) ;
 Fairfield (Utah) ;
 Fairfield (Vermont) ;
 Fairfield, ville située dans l’État de Washington.

Royaume-Uni 
 Fairfield, nom de plusieurs localités

Nouvelle-Zélande 
 Fairfield, nom de trois villes suburbaines
 Fairfield, banlieue de la capitale Wellington dans l' Île du Nord de la Nouvelle-Zélande ;
 Fairfield, une banlieue de la ville de Hammilton dans l' Île du Nord de la Nouvelle-Zélande ;
 Fairfield, une banlieue de la ville de Dunedin dans la région d’Otago, au sud  de l’ Île du Sud de la  Nouvelle-Zélande.

Patronyme 

 Edmund Burke Fairfield (1821-1904), pasteur baptiste et homme politique américain
 Priscilla Fairfield Bok (1896-1975), astronome américaine

Autres 
 Fairfield Halls, une salle de spectacle de Londres